

Astronomia
 3783 Morris – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Morris Garages – conosciuta anche con l'acronimo MG, casa automobilistica britannica
 Morris Motor Company – casa automobilistica britannica
 Philip Morris – vecchia denominazione di Altria Group, azienda multinazionale statunitense

Geografia 
Canada
 Morris – municipalità rurale del Manitoba
Stati Uniti d'America
 Morris – città della contea di Jefferson (Alabama)
 Morris – città della contea di Litchfield (Connecticut)
 Morris – capoluogo della contea di Grundy (Illinois)
 Morris – capoluogo della contea di Stevens (Minnesota)
 Morris – township della contea di Morris (New Jersey)
 Morris – città della contea di Otsego (New York)
 Morris – città della contea di Okmulgee (Oklahoma)
 Morris – township della contea di Clearfield (Pennsylvania)
 Morris – township della contea di Greene (Pennsylvania)
 Morris – township della contea di Huntingdon (Pennsylvania)
 Morris – township della contea di Tioga (Pennsylvania)
 Morris – township della contea di Washington (Pennsylvania)
 Morris – città della contea di Shawano (Wisconsin)

Onomastica 
 Morris – variante anglosassone del nome proprio di persona italiano maschile Maurizio

Persone 
 Morris – fumettista belga

Vetture 
 Morris – veicolo corazzato britannico
 Morris 1100 – automobile
 Morris 1300 – automobile
 Morris 1800 – automobile
 Morris Mini Minor – altro nome dell'automobile Mini (1959)
 Morris C8 – trattore d'artiglieria
 Morris CS9 – veicolo corazzato britannico